Thomas Percy, I conte di Worcester (1343-1403) – nobile inglese
 Thomas Percy, I barone di Egremont (1422-1460) – militare e nobile inglese 
 Sir Thomas Percy (c. 1504-1537) – nobile britannico, cospiratore del Pellegrinaggio di Grazia
 Thomas Percy, VII conte di Northumberland (1528-1572) – nobile inglese, partecipante alla Rivolta dei papisti; è beatificato dalla Chiesa cattolica
 Thomas Percy (1560-1605) – politico inglese
 Thomas Percy (1729-1811) – poeta, antiquario e religioso inglese